Le mot potence peut désigner :
 
 une potence, une structure, généralement en bois, utilisée pour les exécutions par pendaison. Cet instrument est également dénommé gibet ;
 Une potence, un assemblage de pièces de bois ou de métal formant une équerre, en L renversé, pour soutenir ou suspendre quelque chose. Exemples :  
 en charpente la potence est l'appui au sol constitué du poteau, du chapeau (poutre) seul ou sous la dalle ou la poutre à soutenir, et du ou des liens qui forment le(s) triangle(s) de maintien d'équerre ;
 en ameublement la potence est la pièce de soutien des étagères ou des luminaires en applique au mur ;
 en cuisine, une potence est une pièce en fer ou en bois, généralement près d'un âtre servant à la cuisson ou au service.
 sur un vélo, la potence est une pièce du guidon qui maintient le cintre à la fourche ;
 En outillage la potence est une petite grue de levage ou chèvre (outil) ;
 Un appareil qui sert à mesurer la taille des hommes et des animaux. La partie verticale porte une large règle qui porte des divisions numérique, et sur laquelle glisse une petite pièce de bois (ou de plastique) ;
 Un assemblage de mots, pour les cruciverbistes, formé par le I horizontal et le 1 vertical d'une grille de mots croisés ;
 Un terme de blason.
 En typographie, la potence peut désigner la ligne de tête utilisée dans certaines écritures brahmiques, ou le signe diacritique utilisé dans les écritures grecques, cyrilliques ou latines.
 En tactique militaire, un placement "en potence" d'une partie des troupes signifie que cette partie est placée en retour relativement au front général de la troupe.
 le nom français de la ville de Potenza
 En mathématiques, la méthode de la potence est une technique de calcul pour la division de nombres.
Potence